Hrvatska:
 Klisa (Lipik), gradsko naselje Lipika
 Klisa (Osijek), gradsko naselje Osijeka
 Klisa (Velika), naselje u općini Velika
 Velika Klisa, do 1931. iskazivana pod imenom Klisa, naselje u općini Đulovac

BiH:
 Klisa (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać
 Klisa, naselje u Srebrenici
 Klisa (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik